Aelurillus balearus — вид пауков рода Aelurillus из семейства пауков-скакунчиков (Salticidae).

Распространение 
Западная Палеарктика:  Канарские острова, Балеарские острова.

Описание 
Просома самцов коричневая с белыми щетинками, область глаз темно-коричневая. Клипеус коричневый, покрыт коричневато-жёлтыми волосками. Длина просомы самцов: 2,5 мм. Хелицеры темно-коричневые. Ноги желтовато-коричневые, с коричневыми отметинами. Опистосома желтовато-серая, дорзум чёрный с волосками коричневого, черного и белого цвета.

Просома самок коричневая, покрыта белыми щетинками и тёмными шипиками. Клипеус темно-коричневый с белыми щетинками. Длина просомы самки: 3,0 мм. Стернум коричневый. Ноги жёлтые, покрыты белыми щетинками. Опистосома серо-жёлтый с дорзумом, покрытым коричневыми и белыми волосками. 

Вид  был впервые описан российским арахнологом Галиной Азаркиной  (СО РАН, Новосибирск, Россия в 2006 году.

Примечания

Ссылки 
 World Spider Catalog (2018) World Spider Catalog. Natural History Museum Bern, online at http://wsc.nmbe.ch, version 19.0, accessed on 14.01.2018. doi: 10.24436/2

Aelurillus
Животные, описанные в 2006 году
Паукообразные Европы
Эндемики Испании